Okręty US Navy o nazwie USS "Bazely":
 Pierwszy "Bazely" (1863) był parowcem pełniącym funkcje kanonierki i okrętu patrolowego. Był w służbie w 1864.
 Drugi "Bazely" (BDE-2) był niszczycielem eskortowym typu Evarts, który był w służbie amerykańskiej w 1945 po odebraniu od Wielkiej Brytanii, gdzie służył w czasie II wojny światowej.

Bazely